Лемберг може бити:

 Лемберг (Палатинат), општина у савезној држави Рајна-Палатинат, Савезна Република Њемачка
 Лемберг, њемачки назив за Лавов који је носио у периоду аустроугарске владавине (1772—1918)
 Лемберг при Нови Церкви, насељено мјесто у општини Војник, Република Словенија
 Лемберг при Шмарју, насељено мјесто у општини Шмарје при Јелшах, Република Словенија